Alistar este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elena Alistar (1873–1955), medic și om politic român.
 Ioan Alistar (?), general român.